Дегжа — деревня в Бежаницком районе Псковской области. Входит в состав сельского поселения муниципальное образование «Пореченское».

Расположено в 5 км к западу от райцентра, посёлка Бежаницы, и в 4 км к северо-западу от волостного центра, деревни Махново.

Название балтийского происхождения, ср.  «кукушка».

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 24 жителя.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Махновской волости.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района